Fight Club steht für:

 Fight Club (Film), US-amerikanischer Film von David Fincher (1999)
 Fight Club (Roman), Roman von Chuck Palahniuk (1996)